Un promo también llamado promo CD es el nombre que se le da en los medios especializados a la copia promocional de un álbum musical. Esta copia se suele distribuir previamente al lanzamiento de un trabajo discográfico, y su objetivo es facilitar a la prensa el acceso al disco para que posteriormente difundan en los medios noticias u opiniones relacionadas con el mismo. 

En ocasiones, el promo también sirve para hacer llegar a los seguidores de un grupo o artista musical un adelanto (generalmente una o dos canciones en formato sencillo) de lo que más tarde será editado en un álbum.

Formatos musicales